Pimoa är ett släkte av spindlar. Pimoa ingår i familjen Pimoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Pimoa